Dit is een lijst van indoor arena's in Europa volgens capaciteit. Een brede definitie van " Europa " wordt hier gebruikt, inclusief het geheel van Rusland, Turkije en Azerbeidzjan, Georgië, Armenië, Kazachstan .

De locaties zijn door hun uiteindelijke capaciteit na de bouw voor evenementen met alleen zitplaatsen. Er is meer capaciteit als de sta-ruimte is inbegrepen (bijv. Voor concerten).

Huidige arena's

Arena's die ook gebruikt worden voor voetbal

Toekomstige arena's 
In Sint-Petersburg, Boekarest, Valencia en Timisoara worden arena's gebouwd, die tegen 2022 of 2023 af moeten zijn. Naar verwachting zullen er ook nieuwe arena's gebouwd worden in Londen en Manchester, maar deze constructies zijn nog niet gestart.

Bouwwerk naar functie